Большо́й Луг — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Казаковского сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вачского района